Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego
 Główna Kwatera Harcerzy ZHR